Bund Deutscher Mädel
 Brutal death metal
 Pistolet Browning BDM